Талон — загальна назва паперових документів різноманітного призначення. Зазвичай мають невеликий формат, та відривається або відрізується від корінця на якому інформація з талону продубльована.

Основною відмінністю від квитка є те, що талони у всій своїй кількості вже видані користувачу або організації і можуть бути витрачені на розсуд споживача — в різній кількості на власний розсуд, тоді як квиток — документ фіскального характеру, який є підтверджувальним документом про сплату збору (за проїзд в транспорті, на вхід до музею чи театру і т.п.).

Походження терміну 
Talon французькою означає  п'ята, підбір. Так називали тих, хто ходив за кредиторами і отримував гроші. Потім так стали називати відривний "корінець" документу, який залишається, коли основний документ (чек, акцію) віддають.
Monter de talons — той, хто приховується від обов'язків

Отримання послуги 
Талони часто використовуються в місцях, де послуга має фіксовану ціну або характер, але має нерегулярний характер, або надається за вимогою, наприклад, відкріпний талон (на виборах), талони на харчування (обід працівників установи за рахунок установи), талони та паркування (які можуть даватись безкоштовно співробітнику, або бути куплені наперед), талони на гарантійний ремонт (декілька талонів в кінці гарантії, за якими буде проведений безкоштовний гарантійний ремонт).

Звітний документ 
Окрім документів розрахункового характеру, узагальнювальну назву талон можуть мати документи, які містять коротку стандартизовану виписку для обміну інформацією між установами чи підрозділами установи. Наприклад, статистичний талон експертного обстеження, талон
для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів.

Див. також 
 Виписка
 Акт
 Квитанція
 Чек
 Квиток

Інші значення  
 Відкріпний талон — документ на виборах, який дозволяє проголосувати за обраним місцем.
 Гарантійний талон — документ, який видається на гарантійний товар. 
 Талон (Ньєвр) — муніципалітет у Франції

Примітки

Посилання 
 Талон  // 
Сфера послуг
Документи